Мысли — мышление.
 Мысли — река в Тюменской области России, приток Ишима.
 Мысли — деревня в Потейковском сельсовете Копыльского района Белоруссии.
 Мысли — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 «Мысли» — собрание из 912 идей французского ученого и философа Блеза Паскаля, записанных в 1657—1658 годах.

См. также